Малое Мужало — пресноводное озеро на территории Пайского сельского поселения Прионежского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,9 км², площадь водосборного бассейна — 9,15 км². Располагается на высоте 146,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из юго-восточного залива озера берёт начало река Мужала, впадающая в реку Важинку, правый приток Свири.

К северу от озера проходит автодорога местного значения, идущая из посёлка Пай.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100711102000015235.

См. также 
 Озёра Карелии
 Большое Мужало

Примечания 

Бассейн Мужалы
Озёра Прионежского района